Riedelia (planta), gènere de plantes zingiberàcies
 Riedelia (gastròpode), gènere de cargols de la família Hygromiidae
 Riedelia (alga), gènere d'algues de la família Hemiaulaceae